È stata la prima edizione del torneo.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Alexander Zverev (campione)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Félix Auger-Aliassime (finale)
  Benoît Paire (secondo turno)

 Filip Krajinović (primo turno)
 Hubert Hurkacz (quarti di finale)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)

Wildcard 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Andy Murray (primo turno)

 Miša Zverev (secondo turno)

Qualificati 

  Lloyd Harris (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (secondo turno)

 Oscar Otte (secondo turno)
 Emil Ruusuvuori (primo turno)

Lucky loser 

  Marcos Giron (primo turno)

 Marc Polmans (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bett1HULKS Indoors 2020